

Sigle 
 Edizioni Totalmente Libere  – casa editrice italiana
 Extract, transform, load  – estrazione, trasformazione e caricamento dati in un data warehouse

Codici 
 ETL – codice vettore ICAO di Patterson Aviation Company